Thiling ist der Familienname folgender Personen:

 Arpinus Arnold Thiling (auch Thieling oder Tiling, Arp Thiling und Varianten; 1679–1759), deutscher Theologe, Schriftsteller und Schulmann in Lüneburg
 Johannes Thiling (um 1475–1540), deutscher Jurist, Berg- und Hüttenherr, Bauherr des Hauses Brusttuch in Goslar

Siehe auch:
 Thieling
 Tiling